Делница има више значења:

 Делница (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Делница (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији